Australian Open 2012 byl jubilejní 100. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 16. až 29. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj byl součástí mužského okruhu ATP World Tour 2012 a ženského okruhu WTA Tour 2012. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli mužská světová jednička Srb Novak Djoković, jenž grandslam opět vyhrál a Belgičanka Kim Clijstersová, která došla do semifinále.

100. ročník 
Na 100. ročníku turnaje přislíbilo účast 59 bývalých vítězů. K tomuto jubileu byla vyražena zvláštní mince, následně dostupná v prodeji. Všichni aktuální vítězové obdrželi speciální medailon.

Událost byla také určena k oslavě 50. výročí získání prvního grandslamu legendárním Australanem Rodem Laverem. Jestřábí oko se představilo poprvé v Aréně Margaret Courtové a Kenu Fletcherovi se dostalo pocty uvedení do Síně slávy australského tenisu.

Nejdelší finále Grand Slamu 
Finále mužské dvouhry překonalo rekord v délce trvání všech finálových zápasů historie grandslamu.

Současně se jednalo o absolutně nejdelší utkání ve stoleté historii Australian Open.

Zápas, do kterého nastoupili první a druhý hráč světa – obhájce vítězství Novak Djoković a Rafael Nadal, trval 5 hodin a 53 minut a skončil výsledkem 5-7, 6-4, 6-2, 65-7, 7-5 pro srbského obhájce titulu, který využil první mečbol. Nadal prohrál s Djokovićem posedmé v řadě, vždy ve finále.

Předchozí rekord drželo finále mužské dvouhry na US Open 1988 mezi Čechem Ivanem Lendlem a Švédem Matsem Wilanderem, v němž Seveřan triumfoval za 4 hodiny a 54 minut po setech 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4. Dosavadní rekord byl tak překonán o padesát devět minut.

Vítězové 
Vítězem mužské dvouhry se v nejdelším finále grandslamové historie stal první nasazený Srb Novak Djoković. Na Australian Open získal třetí titul z této soutěže (předchozí 2008, 2011), celkově pak pátou výhru z turnajů Grand Slamu.

Šampiónkou ženské dvouhry se poprvé stala třetí nasazená Běloruska Viktoria Azarenková. Jedná se o její první grandslamový titul v této soutěži. V následné pondělní klasifikaci žebříčku WTA se stala 21. hráčkou, která dosáhla na pozici ženské světové jedničky ve dvouhře.

Vítězem mužské čtyřhry se poprvé stal nenasazený česko-indický pár Radek Štěpánek a Leander Paes. Pro Štěpánka se jedná o první titul v mužské čtyřhře na turnajích Grand Slamu. Jeho spoluhráč Leander Paes získal, po třech finálových porážkách, první titul z Australian Open, celkově z mužské čtyřhry na turnajích Grand Slamu pak sedmý.

Titul v ženské čtyřhře získala nenasazená ruská dvojice Světlana Kuzněcovová a Věra Zvonarevová. Pro Kuzněcovovou je to druhý titul v této soutěži z Australian Open (první 2005). Zvonarevová zde získala premiérovou výhru a na grandslamu celkově druhý titul z ženské čtyřhry.

Ve smíšené čtyřhře zvítězil americko-rumunský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Horia Tecău. Pro oba představuje premiérový titul z turnajů Grand Slamu.

Galerie vítězů

Česko na Australian Open 

Čeští tenisté zaznamenali jednu výhru, když premiérový grandslamový titul získal Radek Štěpánek, a to v soutěži mužské čtyřhry spolu s Indem Leanderem Paesem. Ve dvouhrách se nejdále probojovala druhá nasazená hráčka Petra Kvitová, která vypadla – stejně jako v singlu juniorky Adam Pavlásek, v semifinálové fázi.

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 92 /  Serena Williamsová – 28;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 228 km/h /  Serena Williamsová – 191 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Feliciano López – 29 /  Viktoria Azarenková – 35;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Alex Bogomolov – 80 % /  Isabella Hollandová – 76 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 55 /  Viktoria Azarenková – 38

Na druhém místě v počtu es skončil Tomáš Berdych s 87 zásahy a druhá mezi ženami pak Petra Kvitová s 20 esy. Na druhém místě v počtu dvojchyb se umístil také Tomáš Berdych s 22 chybami. Na druhém místě v procentuální úspěšnosti prvního podání skončila Lucie Šafářová s 75 %.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek 

{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=200

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Irina Chromačevová
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3= 
|RD1-score1-4= 
|RD1-score1-5= 
|RD1-seed2=SE
|RD1-team2= Krista Hardebecková|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=6|RD1-score2-3= 
|RD1-score2-4= 
|RD1-score2-5= 

|RD1-seed3=14
|RD1-team3= Taylor Townsendová|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=6|RD1-score3-4= 
|RD1-score3-5= 
|RD1-seed4=12
|RD1-team4= Sabina Šaripovová
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=4
|RD1-score4-4= 
|RD1-score4-5= 

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Barbora Krejčíková
|RD1-score5-1=2
|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3= 
|RD1-score5-4= 
|RD1-score5-5= 
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Julia Putincevová|RD1-score6-1=6|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3= 
|RD1-score6-4= 
|RD1-score6-5= 

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Risa Ozakiová
|RD1-score7-1=4
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3= 
|RD1-score7-4= 
|RD1-score7-5= 
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Eugénie Bouchardová|RD1-score8-1=6|RD1-score8-2=6|RD1-score8-3= 
|RD1-score8-4= 
|RD1-score8-5= 

|RD2-seed1=SE
|RD2-team1= Krista Hardebecková
|RD2-score1-1=63
|RD2-score1-2=4
|RD2-score1-3= 
|RD2-score1-4= 
|RD2-score1-5= 
|RD2-seed2=14
|RD2-team2= T Townsendová|RD2-score2-1=77|RD2-score2-2=6|RD2-score2-3= 
|RD2-score2-4= 
|RD2-score2-5= 

|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Julia Putincevová|RD2-score3-1=7|RD2-score3-2=6|RD2-score3-3= 
|RD2-score3-4= 
|RD2-score3-5= 
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Eugénie Bouchardová
|RD2-score4-1=5
|RD2-score4-2=1
|RD2-score4-3= 
|RD2-score4-4= 
|RD2-score4-5= 

|RD3-seed1=14
|RD3-team1= T Townsendová|RD3-score1-1=6|RD3-score1-2=3
|RD3-score1-3=6|RD3-score1-4= 
|RD3-score1-5= 
|RD3-seed2=4
|RD3-team2= Julia Putincevová
|RD3-score2-1=1
|RD3-score2-2=6|RD3-score2-3=3
|RD3-score2-4= 
|RD3-score2-5= 
}}

 Čtyřhra juniorů 

 Čtyřhra juniorek 

 Finále dalších soutěží 
 Vozíčkáři – dvouhra 
 Maikel Scheffers vs.  Nicolas Peifer 3–6, 7–6(7–2), 6–0

 Vozíčkářky – dvouhra 
 Esther Vergeerová vs.  Aniek van Kootová 6–0, 6–0

 Vozíčkáři kvadruplegici – dvouhra 
 Peter Norfolk vs.  David Wagner 4–6, 6–4, 6–2

 Vozíčkáři – čtyřhra 
 Ronald Vink /  Robin Ammerlaan vs.  Stéphane Houdet /  Nicolas Peifer 6–2, 4–6, 6–1

 Vozíčkářky – čtyřhra 
 Esther Vergeerová /  Sharon Walravenová vs.  Aniek van Kootová /  Marjolein Buisová 4–6, 6–2, 6–4

 Vozíčkáři kvadruplegici – čtyřhra 
 Andrew Lapthorne /  Peter Norfolk''' vs.  David Wagner /  Noam Gershony 6–4, 6–2

Finanční odměny 
Australian Open 2012 vynaložil na finančních odměnách nejvyšší částku v celé historii tenisu s celkovým rozpočtem 26 miliónů australských dolarů. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 2 300 000 australských dolarů. Všechny částky jsou uváděny v australských dolarech (AUD); odměny ve čtyřhrách pak celkově na pár.

Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA pro každého hráče v závislosti na kole turnaje, ve kterém vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  James Duckworth
  Lleyton Hewitt
  Marinko Matosevic
  Benjamin Mitchell
  Greg Jones
  Tacuma Itó
  Jesse Levine
  Kenny de Schepper

Ženská dvouhra 
  Ashleigh Bartyová
  Casey Dellacquová
  Olivia Rogowska
  Isabella Hollandová
  Bojana Bobusicová
  Madison Keysová
  Aravane Rezaïová
  Čang Šuaj

Mužská čtyřhra 
  Lleyton Hewitt /  Peter Luczak
  Matthew Ebden /  Chris Guccione
  Colin Ebelthite /  Marinko Matosevic
  Luke Saville /  Andrew Whittington
  James Duckworth /  Adam Feeney
  Greg Jones /  John-Patrick Smith
  Benjamin Mitchell /  Matt Reid

Ženská čtyřhra 
  Tammi Pattersonová /  Storm Sandersová
  Sally Peersová /  Isabella Hollandová
  Sacha Jonesová /  Bojana Bobusicová
  Monique Adamczaková /  Olivia Rogowska
  Daniella Jefleová /  Viktorija Rajicicová
  Stephanie Bengsonová /  Tyra Calderwoodová
  Ashleigh Bartyová /  Laura Robsonová

Smíšená čtyřhra 
  Ashleigh Bartyová /  Benjamin Mitchell
  Kimiko Dateová /  Kei Nišikori
  Casey Dellacquová /  Matthew Ebden
  Jelena Dokićová /  Paul Hanley
  Jarmila Gajdošová /  Bruno Soares
  Jelena Jankovićová /  Bernard Tomic
  Olivia Rogowska /  Marinko Matosevic

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Mužská dvouhra 

  Florent Serra
  Peter Gojowczyk
  Danai Udomčoke
  Andrej Golubjov
  James Ward
  Jesse Huta Galung
  Lukáš Lacko
  Denis Kudla
  Jürgen Zopp
  Matteo Viola
  Alexandr Kudrjavcev
  Roberto Bautista-Agut
  Frederik Nielsen
  Alex Kuzněcov
  Björn Phau
  Illja Marčenko
  Rik de Voest – šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Laura Robsonová
  Irena Pavlovicová
  Andrea Hlaváčková
  Stefanie Vögeleová
  Alison Riskeová
  Maria João Köhlerová
  Paula Ormaecheaová
  Nina Bratčikovová
  Valeria Savinychová
  Kchaj-čchen Čchangová
  Varvara Lepčenková
  Jamie Hamptonová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Australian Open – oficiální stránky

 
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012
Tenis v Austrálii v roce 2012